256 км, 256-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 256 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Неболчи — Кабожа Октябрьской железной дороги в Новгородской области на линии Неболчи — Кабожа. Код 043218.
 256 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Окуловка — Угловка Октябрьской железной дороги в Новгородской области на линии Окуловка — Угловка.
 256 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 592948.
 256 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Свердловской железной дороги в Свердловской области. Код 793266.
 256 км — пассажирская платформа в Латвии. Код 092017.
 256 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область, Украина). Код 447922.